Pribić je lahko:
 Pribić Crkveni (Hrvaška)
 Pribić, Zagrebška županija (Hrvaška)